Eridania ima više značenja:
 Eridania, Foggia
 Eridania, Venezia